Tigridia, genre de plantes de la famille des Iridaceae
 Tigridia, genre de papillons de la famille des Nymphalidae